Open water (aardrijkskunde), waterpartijen buiten in de open lucht
 Openwaterzwemmen, het zwemmen in open water
 Open Water (film), film van regisseur Chris Kentis (2003)
 Open Water 2: Adrift, film van regisseur Hans Horn (2006)